Godomar je:
Godomar I., brat Gjúkija, utemeljitelj dinastije burgundskih kraljeva. Spominje ga rimski zakon Burgunda (lex romana Burgundionum)
Godomar II., Gondiokov sin, brat Gundobadov, Kilperikov i Godegizelov
Godomar III., Gondebadov sin

Bilješke